Джон де Грей (; 1305/1311, Коднор, Дербишир, Королевство Англия — 14 декабря 1392, Эйлсфорд, Кент, Королевство Англия) — английский аристократ, 3-й барон Грей из Коднора (с 1335 года), кавалер ордена Подвязки. Участвовал в шотландских походах Эдуарда III, в Столетней войне, в одном из крестовых походов в Египет.

Биография 
Джон де Грей принадлежал к старинному рыцарскому роду, основатель которого, Аншетиль де Грей, участвовал в нормандском завоевании и получил земли в Центральной Англии. Джон был старшим сыном Ричарда де Грея, 2-го барона Грея из Коднора, и Джоан Фицпейн, дочери Роберта Фицпейна, 1-го барона Фицпейна. Он родился примерно в промежутке между 1305 и 1311 годами в главной семейной резиденции — замке Коднор в Дербишире. После смерти отца в 1335 году Джон унаследовал его земли и баронский титул.

Семейные владения были относительно невелики и к тому же разбросаны по нескольким графствам. Поэтому Грей, как и его отец, стремился повысить свой статус за счёт военной службы. Он участвовал в походах короля Эдуарда III в Шотландию в 1334, 1336 и 1338 годах, позже сопровождал короля в Нижние земли (1338—1340), а в 1341 году снова сражался на севере. В 1345—1346 годах барон в качестве рыцаря-баннерета сопровождал Генри Гросмонта в Аквитании, где развернулась война с французским королём. 26 августа 1346 года Грей сражался при Креси, позже под началом Гросмонта осаждал Кале (1347), воевал во Фландрии (1348), в Нормандии и Бретани (1355); только ради реймсской кампании 1359—1360 годов он перешёл под командование Джона Гонта, графа Ричмонда (зятя Гросмонта). Сэр Джон стал кавалером ордена Подвязки, в 1353 году он выполнял обязанности военного комиссара в Дербишире и Ноттингемшире, в 1359 или 1360 году был назначен хранителем замка Рочестер в Кенте.

В 1365 году Грей в качестве знаменосца папского легата принял участие в крестовом походе в Египет, который возглавил король Кипра Пётр I. В 1371 году он был освобождён от службы из-за телесной немощи. Умер барон 14 декабря 1392 года в Эйлсфорде (Кент) и был похоронен, согласно завещанию, в местной кармелитской церкви.

Семья 
Джон де Грей был женат дважды. Его первой женой стала Элеанора де Куртене, дочь Хью де Куртене, 9-го графа Девона, и Агнессы де Сент-Джон, умершая до 1330 года. Вторым браком барон женился на Элис де Лайл, дочери сэра Уорина де Лайла. Эта супруга родила ему троих детей — Генри (около 1331 — около 1392), Джона и Элис (1332 — дата смерти неизвестна), жену сэра Уильяма Эверингема. Джон пережил старшего сына, так что его наследником стал внук — Ричард де Грей, 1/4-й барон Грей из Коднора (1371—1418).

В источниках упоминается внебрачный сын сэра Джона по имени Николас. В 1355 году барон выхлопотал для него пребенду.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Греи
Персоналии по алфавиту
Участники битвы при Креси
Участники осады Кале (1346)
Кавалеры ордена Подвязки
Рыцари-баннереты Англии
Умершие 14 декабря
Умершие в 1392 году
Бароны Грей
Бароны Англии XIV века
Персоналии:Вторая война за независимость Шотландии
Участники Войны за бретонское наследство
Крестоносцы